Ramler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Gerhard Ramler (1928–2021), deutscher Politiker (SPD)
 Karl Wilhelm Ramler (1725–1798), deutscher Dichter und Philosoph

Siehe auch:
 Rammler